«Gentle on My Mind» () — песня, написанная американским автором-исполнителем Джоном Хартфордом, получившим премию «Грэмми» в 1968. Музыкант получил две награды за написанную им балладу «Gentle On My Mind» в номинациях «лучшая фолк-композиция» и «лучшая песня в стиле кантри-энд-вестерн» в конце 60-х годов. Эта песня стала популярной в США и принесла Хартфорду успех вскоре после того, как вокалист-гитарист Глен Кэмпбелл сделал из неё хит в 1967 году. «Она купила мою свободу», — однажды сказал Джон о балладе «Gentle On My Mind».

История создания и кавер-версии 

Хартфорд сказал, что он был вдохновлён написать острую лирику песни после просмотра фильма 1965 года — «Доктор Живаго», и что для написания песни ему потребовалось приблизительно пятнадцать минут. О создании песни, Хартфорд рассказывал:

«Я сходил на фильм «Доктор Живаго», и той же ночью написал эту песню. Все этому придали большое значение. Да, фильм дал мне чувство, которое побудило к началу работы над песней, но можно ли сказать, что песня вышла из фильма - не знаю. Она вышла из моего собственного <жизненного> опыта. Если бы, пока я писал её, у меня возникло предположение, что песня станет хитом, скорее всего, она получилась бы совсем иной и тогда хитом бы не стала. Всё получилось быстро: вспышка, туман... 

Кэмпбелл использовал «Gentle on My Mind» в качестве темы для своего телевизионного шоу конца 1960-х — The Glen Campbell Goodtime Hour.

В то время как версия Кэмпбелла остается самой известной в США, версия Патти Пейдж и Ареты Франклин вошла в список 100 Горячих хитов в 1968 и 1969 годах.

В Великобритании версия Дина Мартина достигла номера 2 в 1969 году.

Элвис Пресли также сделал запись песни в «American Sound Studios» в Мемфисе, в январе 1969 года. Песня вошла в альбом, названный одним из 500 величайших альбомов столетия — From Elvis in Memphis.

Песня была также записана Лусиндой Уильямс, и эта версия была показана в заключительных титрах комедии 2006 года — Рики Бобби: Король дороги.

Американская рок-группа R.E.M. исполняют кавер-версию песни на Sounds Eclectic: The Covers Project — альбом кавер-версий, выпущенный альтернативным радио-KCRW с участием 15 различных артистов.

Клод Франсуа сделал перевод песни на французский язык, записав песню под названием «Si Douce A Mon Souvenir».

Джонни Кэш записал кавер-версию песни в поздние годы жизни (Песня была выпущена после смерти артиста на альбоме «Unearthed Recordings»).

В общей сложности, запись песни сделало более чем 300 различных исполнителей. Одна из наиболее известных версий — версия Глена Кэмпбелла транслировалась по радио более чем 5 миллионов раз.

Текст и перевод песни

Дополнительные факты 
 Песня издавалась советской фирмой «Мелодия» на сборнике «Эстрадная орбита» в 1974 году. На пластинке песня называется «Беззаботный».

Примечания

Ссылки 
 Рукопись Джона Хартфорда с текстом баллады «Gentle On My Mind» с официального сайта музыканта 
 Аккорды песни «Gentle On My Mind»
       Глен Кемпбелл на концерте исполняет песню «Gentle On My Mind» на сервере YouTube

Синглы 1967 года
Синглы 1968 года
Синглы 1969 года
Песни Глена Кэмпбелла
Песни Элвиса Пресли
Песни Ареты Франклин
Песни Гленна Миллера
Песни Дина Мартина
Песни Фрэнка Синатры